Појам Зоја може да се односи на:

 Зоја (царица), византијска царица од 1028. до своје смрти 1050. године
 Зоја Палеолог
 Зоја Зауцена